Литрим (графство) — графство в Ирландии
 Литрим (графство Литрим) — город в Ирландии
 Литрим (Онтарио) — пригород г. Оттава